Kroatiska volleybollcupen för damer 2021/2022 spelades mellan 20 november 2021 och 9 mars 2022. OK Marina Kaštela vann cupen genom att besegra OK Kaštela i finalen

Resultat

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Finaler

Referenser

Noter

Externa länkar
Officiell webbplats 
2021-22
Volleybollsäsongen 2021/2022
Sportåret 2021
Sportåret 2022